Chris Armstrong peut désigner :

 Chris Armstrong, joueur de football ;
 Chris Armstrong, joueur de hockey sur glace.